Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник (ГМЗ) «Павловск» — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков, расположенный в Павловске, современном пригороде Санкт-Петербурга.
Ядро комплекса — Павловский дворец, летняя резиденция императора Павла I.

Ко дворцу примыкает Павловский парк площадью около 600 га, раскинувшийся по обоим берегам реки Славянки, что делает его одним из крупнейших пейзажных парков в Европе. Дворцово-парковый ансамбль строили на протяжении около 50 лет три поколения архитекторов и оформителей: Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси.

Территориальное деление: составляющие парка 

Павловский парк делится на следующие районы:
 Большая звезда (по этой ссылке можно посмотреть и другие районы парка)
 Долина реки Славянки
 Центральный (Придворцовый район)
 Старая Сильвия
 Новая Сильвия
 Белая берёза
 Парадное поле

История строительства дворца и парка 
В XVIII веке в долине реки Славянки в 27 км от Санкт-Петербурга находились две небольших финских деревни с лугами и пахотными землями. В окрестностях деревень любила охотиться императрица Екатерина II, приезжавшая в эти места со свитой из Царского Села. Два деревянных домика с названиями «Крик» (сгорел во время фашистской оккупации) и «Крак» (разобран в 1929 году), выстроенные в лесу на берегах Славянки, служили для кратковременных остановок во время охоты. 12 декабря 1777 года по случаю рождения первого внука, будущего императора Александра I, императрица подарила эти земли (ранее выкупленные в казну) сыну, великому князю Павлу Петровичу.

В 1778—1779 годах построили два небольших дома: — Паульлуст ( — Павлова утеха) для Павла, и — Мариенталь ( — Марьина долина) для его супруги Марии Фёдоровны по образцу домиков в имении её отца, герцога Вюртембергского: Этюпа близ Монбельяра.

В 1779 году в Россию по приглашению императрицы Екатерины II прибыл шотландский архитектор Чарлз Камерон с идеями создания «римских терм» в Царском Селе. Камерон непосредственно не работал в Павловске, занятый царскосельскими постройками, он создал общий проект дворца в палладианском стиле. По этому проекту на месте разобранного Паульлуста в 1782—1786 году возводили Большой дворец и разбивали парк — воплощение загородной палладианской виллы. В 1788 году Павел, который предпочитал в качестве резиденции Гатчину, подарил село Павловское своей жене Марии Фёдоровне.

Архитектура Большого дворца 
После 1786 года Камерон, из-за постоянных конфликтов с Павлом Петровичем, а затем и с великой княгиней, которая постоянно вмешивалась в проектирование, вообще отказался от работ в селе Павловское. Поэтому все вопросы строительства на месте решал швейцарский рисовальщик и декоратор Анри-Франсуа-Габриэль Виолье, работавший в должности «инспектора кабинетов картин и эстампов». Виолье Старший (прозванный так в отличие от брата, Габриэля Виолье (Гавриила Петровича Виоллье), секретаря Марии Фёдоровны) в 1781—1782 годах сопровождал великокняжескую чету в путешествии по Европе под именами графа и графини Северных. Именно Виолье руководил приобретением картин, мебели, шпалер, изделий из бронзы, фарфора, тканей и всех деталей обстановки для будущего дворца. Виолье разрабатывал убранство интерьеров, делал рисунки декоративных росписей, лепки и даже рисунки мебели в стиле «Луи XVI» (французского неоклассицизма), по которым работали русские мастера.

Согласно проекту Камерона к 1796 году возвели главный корпус дворца кубического объёма с бельведером наверху, колонными портиками западного и восточного фасадов по образцу Виллы Ротонда А. Палладио и двумя циркумференциями (полуциркульными крытыми колоннадами) с боковыми «службами». Анфилады комнат были разделены на «мужскую» и «женскую» половины. В центре здания — приёмные и танцевальные залы.

С воцарением Павла I в ноябре 1796 года и последующей отставкой Камерона главным архитектором Двора был назначен помощник Камерона, итальянский архитектор Винченцо Бренна. Император настаивал на увеличении размеров дворца для придания ему большей величественности. Бренна надстроил созданные Камероном циркумференции (полуциркульные галереи) вторым ярусом лоджий саркадами и трельяжами между арками, увенчал галереи балюстрадой, вазонами с гирляндами. Боковые корпуса украсил трофеями (военной арматурой). С западной стороны Бренна пристроил к дворцу так называемую Светлую колоннаду (позднее «Галерея Гонзага»). С 1799 года в Павловске работал итальянский художник-декоратор Пьетро ди Готтардо Гонзага (Гонзаго). Он создал эскизы росписи плафонов новых парадных интерьеров Большого дворца. «Павловск — энциклопедия Гонзаго, — писал А. М. Эфрос, — Нигде он не проявил себя полнее, многообразнее… Нигде он не был больше самим собой». Гонзага отдал Павловску тридцать пять лет жизни и не просто доделывал то, что не успел сделать Камерон, а «заполнял всё пространство своей фантазией и вкусом». В 1805—1807 годах Гонзага расписал стены и плафон Светлой колоннады архитектурными перспективами trompe-l'œil («обман зрения»; росписи были разрушены войной, условно воссозданы к 2011 году по немногим уцелевшим фрагментам и эскизам художника) и развил камероновскую и палладианскую идею «прозрачных колоннад», продолжив её осуществление в Павловском парке «пейзажного», английского стиля.

Интерьеры и коллекции дворца 
Отделочные работы в парадных залах Большого дворца закончили в 1802 году, но в 1803 году из-за неисправности дымоходов возник пожар, уничтоживший архитектуру интерьеров. Винченцо Бренна после убийства императора Павла Петровича 12(24) марта 1801 года уехал из России в Германию и увёз с собой все чертежи. Мария Фёдоровна поручила восстановительные работы А. Н. Воронихину. Новый дворцовый архитектор восстановил Египетский вестибюль по проекту Камерона, расширил галерею северного флигеля, стену которой в 1805—1807 годах расписал Гонзага. В 1807 году Воронихин создал одно из своих лучших произведений — кабинет «Фонарик», интерьер с застеклённой полуротондой, выходящий в «собственный садик». Парные фигуры кариатид выполнены по моделям скульптора В. И. Демут-Малиновского. Мебель кабинета также создана по рисункам Воронихина. В 1822—1824 годах архитектор Карло Росси надстроил северную галерею вторым этажом для размещения библиотеки. В 1872 году на эспланаде перед дворцом установили бронзовый памятник Павлу I (копия памятника работы И. П. Витали в Гатчине).

Большой дворец, как и малые сооружения парка, был варварски разрушен фашистскими захватчиками в 1941—1944 годах.

Интерьеры дворца воссоздавали в 1955—1965 годах под руководством главного хранителя Анатолия Михайловича Кучумова, который скрупулёзно воссоздавал исторические интерьеры, начиная с первых пяти залов, открытых для посетителей в 1957 году. Таким образом Павловский дворец стал первым из пригородных музеев, где после войны начала действовать экспозиция. Взамен утраченных предметов Анатолий Михайлович с коллегами находили новые, аутентичные эпохе и интерьеру.

10 лет длилось восстановление архитектурного объёма дворца, ещё 10 — восстановление убранства под научным руководством А. М. Кучумова, который досконально знал декоративно-прикладное искусство и был истинным «вещеведом». В 1959 году под его руководством на третьем этаже Павловского дворца в соавторстве с И. М. Гуревичем была открыта выставка «Костюм и портрет XVIII—XIX веков» — первая экспозиция в СССР, посвящённая дворянскому быту как культурно-историческому явлению, что было революционным событием в советском музейном деле.

В 1970 году почти все залы были открыты для экскурсантов. Среди них большой Итальянский зал (проект Камерона 1786 года, завершение строительства В. Бренной, 1789, восстановление Воронихина). Греческий зал с колоннами пышного коринфского ордера облицованными тёмно-зелёным мрамором. Тронный зал (Столовая, 1797—1798, В. Бренна, скульптуры кариатид по моделям И. П. Мартоса и М. И. Козловского. Роспись плафона Пьетро ди Готтардо Гонзаго), Пилястровый кабинет (проект Дж. Кваренги. 1800, мебель по рисункам Воронихина), Парадная опочивальня (1789—1791, В. Бренна), Будуар Марии Фёдоровны в «помпеянском стиле» (проект Ч. Камерона, 1784—1788, отделка и росписи Дж.-Б. Скотти по рисункам В. Бренны) и многие другие интерьеры, являющиеся выдающимися памятниками архитектуры и декоративного искусства русского классицизма.

В интерьерах дворца размещена обширная коллекция картин, произведений декоративно-прикладного искусства: изделий из бронзы, фарфора и уникальной мебели, созданной русскими мастерами по рисункам В. Бренны, А. Н. Воронихина, Н. А. Львова, Ж.-Ф. Тома де Томона.

Общая хронология дворца 
 25 мая 1782 — начало строительства Павловского дворца.
 1783 — построен центральный корпус.
 1785 — построены галереи-колоннады и служебные корпуса.
 1787 — завершена отделка внутренних помещений дворца.
 1796 — воцарение Павла I.
 Конец 1790-х — дворец перестроен и расширен.
 1801 — убийство Павла I.
 10 января 1803 — пожар в Павловском дворце.
 1803—1805 — восстановление дворца.
 1805—1807 — Пьетро Гонзаго создаёт Галерею Гонзаго
 1808 — построен «кабинет-фонарик» с фигурами кариатид. Архитектор А. Н. Воронихин, скульптор В. И. Демут-Малиновский.

 1822—1824 — построен библиотечный корпус.
 1872 — в парадном дворе установлен памятник Павлу I.
 1920-е — реставрация по проекту архитектора С. В. Домбровского, служившего в должности хранителя и архитектора дворца.
 1942—1944 — парк сильно пострадал во время немецкой оккупации. Дворец был подожжён и заминирован оккупантами при отступлении
 1957 — в ходе послевоенной реставрации открыты для посетителей первые залы дворца: Передний, Кавалергардский, Кавалерский, Оркестровая и Буфетная.
 1978 — завершена реставрация Павловского дворца. Годы своей жизни положила на реставрацию дворца Анна Ивановна Зеленова, директор музея.
 1978 — коллектив Дворца-музея награждён орденом «Знак Почёта».
 1983 — присвоен статус музея-заповедника.
 1986 — коллектив архитекторов, реставраторов и художников во главе с главным хранителем дворца А. М. Кучумовым удостоен высшей награды СССР — Ленинской премии.
 1990 — Павловский дворцово-парковый ансамбль включён в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Туризм и рекреационный потенциал парка 
Дворец и прилегающий к нему парк являются важными объектами как внутрироссийского, так и международного туризма.

Ученица А. М. Кучумова, профессор Гарвардского университета Сюзанна Масси (долгие годы советник президента Рейгана по русским делам, научившая своего патрона русским поговоркам) основала Общество друзей Павловска. Масси выпустила в США на основе материалов учителя книгу «Павловск. Жизнь русского дворца» (1990, первое издание в России в Санкт-Петербурге, 1997).

Фотографии

Дворец и садово-парковый комплекс

Интерьеры дворца

См. также 
 Галерея Гонзаго
 Дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга

Путеводители и альбомы 
 А. М. Кучумов. «Павловск. Дворец и парк». Ленинздат, 1976.
 А. М. Кучумов. «Убранство русского жилого интерьера XIX века». 1977 г.
 А. М. Кучумов. «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII — начала XIX века». Ленинздат, 1981 г.
 А. М. Кучумов. "Государственный музей-заповедник «Павловск». Ленинздат, 1981.

Примечания

Литература 
 
 В. Я. Курбатов. Павловск. Художественно-исторический очерк и путеводитель. Санкт-Петербург, 1912.
 А. А. Половцов. Сокровища искусств в России. Париж, 1919.
 В. Н. Талепоровский. Павловский парк. Петроград, 1923.
 С. В. Королев. Книги из Библиотеки Павловского дворца в РНБ (Библиотека императрицы Марии Фёдоровны): указатель-справочник. СПб.: Российская национальная библиотека, 2018. ISBN 978-5-8192-0543-3
 А. М. Кучумов. Павловск. Путеводитель по дворцу и парку. Ленинград, 1975.
 А. М. Кучумов. Павловск. Дворец и парк. Ленинград, 1976.
 А. М. Кучумов. Убранство русского жилого интерьера XIX века. Ленинград, 1977.
 А. М. Кучумов. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII—XIX веков в собрании Павловского дворца-музея. Ленинград, 1981.
 А. М. Кучумов. Государственный музей-заповедник «Павловск». Ленинград, 1981.
 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Авторский коллектив. Ленинград, Стройиздат, 1983.
 А. И. Зеленова. Дворец в Павловске. Лениздат, 1986.
 Сюзанна Масси. Павловск. Жизнь русского дворца. Санкт-Петербург, 1997 (перевод с англ. — Первое издание в США, 1990).
 А. Ю. Гусаров. Павловск. От основания до наших дней. Паритет, 2013.

Ссылки 
 Государственный музей-заповедник «Павловск» — официальный сайт
 Telegram-канал
 Дворец в Павловске // rusarh.ru
 Павловский дворец
 Фотографии Павловского парка // photocity.ru
 Государственный музей-заповедник «Павловск» // gardener.ru
 Интерьеры Павловского Дворца // prigorod-peterburg.ru
 Фотографии росписи интерьеров Павловского Дворца
 Фотографии Павловского парка
 Видеоэкскурсия по Павловскому парку // toneup.ru
 Фильм Павловск реж. Аранович 1977 г.

 
Здания и сооружения, заложенные в 1782 году
Здания и сооружения, построенные в 1786 году в России
Дворцы, построенные в 1780-е годы